Шишкари — название населённых пунктов в России:

 Шишкари — деревня в Верхошижемском районе Кировской области.
 Шишкари — деревня в Орловском районе Кировской области.

См. также 
 Чудиновские Шишкари (до 2014 года Шишкари) — деревня в Орловском районе Кировской области